Machulski est un patronyme porté notamment par :

 Jan Machulski (1928-2008), acteur, metteur en scène et professeur d'art dramatique polonais ;
 Juliusz Machulski (1955-), producteur, réalisateur, scénariste et acteur polonais.

Patronyme polonais